Atlantis kan syfta på

 Atlantis – en ö som omtalades av Platon
 Atlantis (datorspel) – ett datorspel
 Atlantis (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Atlantis (Dubai) – ett hotell i Dubai, Förenade Arabemiraten
 Atlantis (fartyg) – ett tyskt hjälpfartyg under andra världskriget
 Atlantis (flygbolag) – ett tyskt flygbolag (1968–1972)
 Atlantis (rollspel) – ett rollspel
 Atlantis (roman) – en roman från 1919 av Pierre Benoit
 Atlantis (rymdfärja) – en amerikansk rymdfärja
 Atlantis, Sydafrika – en stad i Västra Kapprovinsen i Sydafrika
 Atlantis: Det försvunna riket – ett datorspel från Cryo Interactive
 Atlantis FC – en finländsk fotbollsförening
 Atlantis Attacks – en serietidningscrossover publicerad av Marvel Comics under sommaren 1989
 Atlantisområdet – område i Vällingby, Stockholm
 1198 Atlantis – en asteroid
 Bokförlaget Atlantis – ett bokförlag
 Visions of Atlantis – ett symphonic power metal-band ifrån Österrike, bildat år 2000

Film och TV
 Atlantis – En försvunnen värld – en tecknad film från 2001
 Stargate Atlantis – en kanadensisk-amerikansk science fiction-TV-serie
 Atlantis (film, 1913) – en dansk film från 1913 i regi av August Blom även Atlantis : Kinematografiskt skådespel i 7 akter, originaltitel Atlantis
 Atlantis (film, 1921) – en fransk film från 1921 i regi av Jacques Feyder, originaltitel L'Atlantide
 Atlantis (film, 1932) – en fransk film från 1932 i regi av Georg Wilhelm Pabst, originaltitel L'Atlantide
 Atlantis (film, 1948) – en amerikansk film från 1948 i regi av Gregg G. Tallas, originaltitel Atlantis, the Lost Continent eller Siren of Atlantis
 Atlantis (film, 1978) – en brittisk film från 1978 i regi av Kevin Connor, originaltitel Warlords of Atlantis
 Atlantis (film, 1991) – en fransk dokumentärfilm från 1991 i regi av Luc Besson

Musik
 Atlantis (låt) – en instrumentallåt av The Shadows från 1963
 Atlantis (musikalbum) – musikalbum av rockgruppen Eldkvarn
 Atlantis (musikal) – en dansk musikal från 1993
 Atlantis (sång av Donovan) – en poplåt från 1968 av Donovan
 Kejsaren av Atlantis – en opera från 1943 i en akt av Viktor Ullmann
 Atlantis Studio – inspelningsstudio i Stockholm